Исидоро Фальки (, , Монтополи-ин-Валь-д'арно, провинция Пиза — † , там же) — итальянский врач и археолог-самоучка. Известный своими археологическими исследованиями в Тоскане, которые в научном мире считаются выдающимся открытием культуры этрусков.

Трудом всей жизни Фальки, с 1880 года и до его смерти, стали раскопки потерянного этрусского города Ветулонии под руинами средневекового итальянского замка «Колонна ди Буриано» в провинции Гроссето. Он также в 1897—1903 заложил фундамент археологические раскопки этрусского некрополя в Популонии.

Значение 
До Фальке археология в Италии — это было преимущественно хобби местной аристократии. Поэтому открытие Фальки поначалу воспринимались скептически и с недоверием как среди чиновничества и в итальянском обществе. Открытие Фальки доказало, что этруски имели высокую культуру, и что римская культура была не автохтонной (сама по себе), а в богатом переняла культуру этрусков. Сейчас, благодаря открытиям Фальки, в научном мире принята точка зрения, что культура этрусков является одним из трех «столпов» Античности, наряду с древнегреческой и римской.

Историки науки часто называют Фальки «итальянским Шлиманом» (открывателем Трои).

Труды Фальки (выборочно) 
 Trattenimenti populari sulla storia della Maremma. Prato 1880.
 Ricerche di Vetulonia. Prato 1881.
 Vetulonia. In: Notizie degli Scavi di Antichità, 1887.
 Vetulonia e la sua necropoli antichissima. Florenz 1891.
 Nuovi scavi nella necropoli vetuloniese. In: Notizie degli Scavi di Antichità, 1892, S. 381.
 Vetulonia solennemente giudicata a Vetulonia. Florenz 1894.

Литература о нём 
 Filippo Delpino: FALCHI, Isidoro. — в кн.: Fiorella Bartoccini: Dizionario Biografico degli Italiani. Том 44, Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 1994.
 Stefano Bruni: Isidoro Falchi. Un medico al servizio dell’archeologia, un protagonista della ricerca italiana di fine Ottocento. Campiglia Marittima, Mostra 1995.

Ссылки 
 Isidoro Falchi. Dicoverer of Populonia, itaian Schliemann

Археологи XIX века
Археологи Италии
Медики Италии
Этрускологи
Выпускники Пизанского университета